Cartagena, ciutat a la Regió de Múrcia
 Cartagena Casco, districte del municipi espanyol Cartagena
 Camp de Cartagena, comarca natural del Regne de Múrcia
 Cartagena de Indias, ciutat a Colòmbia
 Cartagena (Xile), ciutat a Xile
 Cartagena (novel·la), novel·la de Claudia Amengual
 Bisbat de Cartagena, diòcesi espanyola
 Fútbol Club Cartagena, un club de futbol de Cartagena
 Cartagena Fútbol Club, un club de futbol de Cartagena